Геналдо́н () — река на Северном Кавказе, правый приток Гизельдона. Длина 22 км. Протекает в Геналдонском ущелье, более известном как Кармадонское. Ущелье располагается на северных склонах горы Казбек Кавказского хребта.

Галерея

Примечания 

Бассейн Гизельдона
Реки Северной Осетии